Тадао Андо () е виден японски архитект автодидакт. Носител на наградата „Прицкер“ за 1995 г. Последовател на Алвар Аалто.

Биография 
Роден е на 13 септември 1941 г. няколко минути преди своя брат близнак в Осака, Япония. В младостта си е шофьор на камион и боксьор. Андо така и си остава без специализирано архитектурно образование.

През 1969 г. основава архитектурното бюро Tadao Ando Architects & Associates. Когато през 1995 г. бива удостоен с наградата „Прицкер“ за високи индивидуални постижения в областта на архитектурата, Андо дарява цялата сума от $100 хиляди в подкрепа на пострадалите от земетресението през 1995 г. в Кобе.

Произведенията му са прочути с масираното използване на естествената светлина, както и на естествените форми на ландшафта.

Жилищният комплекс в района Рокко, в близост до Кобе, представлява сложен лабиринт от тераси, атриуми и балкони. Дизайнът на Rokko Housing One (1983) и Rokko Housing Two (1993) илюстрира приложението на традиционни архитектурни решения – на твърди и меки материали, на контраста на светлина и мрак, противопоставянето на отвореното и затвореното. Забележително е, че неговите клъстърни сгради устояват при земетресението през 1995 г. в Кобе.

Тадао Андо се опитва да прилага националните естетически ценности към архитектурата на съвременните сгради. Според него архитектът е длъжен да следва естествения ландшафт, а не да го изменя. В интериорите той майсторски използва възможностите на естественото и изкуственото осветление (Църква на Светлината, 1989)

Творчество

Галерия

За него 
 Francesco Dal Co. Tadao Ando: Complete Works. Phaidon Press, 1997. ISBN 0-7148-3717-2
 Kenneth Frampton. Tadao Ando: Buildings, Projects, Writings. Rizzoli International Publications, 1984. ISBN 0-8478-0547-6
 Randall J. Van Vynckt. International Dictionary of Architects and Architecture. St. James Press, 1993. ISBN 1-55862-087-7
 Masao Furuyama. Tadao Ando. Taschen, 2006. ISBN 978-3-8228-4895-1
 Werner Blaser, Tadao Ando, Architecktur der Stille, Architecture of silence. Birkhäuser, 2001. ISBN 3-7643-6448-3
 Jin Baek, Nothingness: Tadao Ando’s Christian Sacred Space. Routledge, 2009. ISBN 978-0-415-47854-0

Източници

Външни препратки 

 Официален сайт на Тадао Андо  
  Страница за Тадао Андо в Minimalisti.com
 Вера Илиева, „Тадао Андо – красота отвъд видимото“, в-к „Капитал“, 3 август 2002
 Ваня Костова, „Тадао Андо сроди стихиите“, в-к „Стандарт“, 18 февруари 2006

Японски архитекти
Носители на награда за архитектура Прицкер
Японски боксьори
Личности (Кобе)
Родени в Осака